Schüder ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Schüder, deutscher Politiker (DNVP)
 Kurt Schüder (um 1926–2006), deutscher Politiker (FDP)
 Stefan Schüder (* 1981), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Autor
 Uwe Schüder alias Flying Uwe (* 1987), deutscher YouTuber und Live-Streamer

Siehe auch:
 Schuder